Die Spielzeit 1946 war die 12. reguläre Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die erste Saison der 1. Liga, die die 2. Spielklasse abgelöst hat.

Regionalrunde

Region Westschweiz

Region Zürich

Gruppe ?

Gruppe Stadt Zürich

Regionalfinal

Region Basel

Finalrunde

Rangliste

Halbfinale

Finale 

Pfadi Winterthur stieg direkt in die Nationalliga 1947 auf. Der BTV Basel spielte am 8. Dezember 1946 ein Relegationsspiel gegen den Abstinenten-Turnverein Basel. Dies verloren sie mit 6 zu 0, daher blieben sie in der 1. Liga.

Einzelnachweise 

46
Handballveranstaltung 1946
46